Ця стаття — статистичний огляд досягнень найкращих бомбардирів чемпіонату Мексики з моменту виникнення професійної ліги (1943 рік).

Сумарні показники 

 По закінченні сезону 2011/12

За кількістю титулів

Найкращі бомбардири по сезонам

1943—1970

1970—1996

З 1996 року

Див. також 
 Чемпіонат Мексики з футболу
 Список найкращих бомбардирів національних чемпіонатів з футболу

Посилання 
 Найкращі бомбардири чемпіонату Мексики на RSSSF
 Найкращі бомбардири чемпіонату Мексики (за сезонами) на RSSSF

Футбол у Мексиці
Бомбардири
Мексика